De Oekraïense voetbalclub Tsjornomorets Odessa speelt sinds 1975 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Tsjornomorets Odessa

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|SS Lazio
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1985/86
|UEFA Cup
|1R
|
|Werder Bremen
|4-4 <small>u ||2-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|Real Madrid CF
|1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Rosenborg BK
|4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|AS Monaco
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1992/93
|Europacup II
|Q
|
|FC Vaduz
|12-1||5-0 (U)|| 7-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|Olympiakos Piraeus
|1-3||1-0 (U)|| 0-3 (T)
|-
|1994/95
|Europacup II
|1R
|
|Grasshopper Club Zürich
|1-3||0-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Hibernians FC
|7-2||5-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1R
|
|Widzew Łódź
|1-1 {6-5 ns)||1-0 (T)|| 0-1 nv (U)
|-
|
|
|2R
|
|RC Lens
|0-4||0-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|2Q
|
|HJK Helsinki
|4-2||2-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|National Boekarest
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|2Q
|
|Wisła Płock
|1-1 <small>u ||0-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|1R
|
|Hapoel Tel Aviv FC
|1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2007
|Intertoto Cup
|2R
|
|Sjachtjor Salihorsk
|6-2||4-2 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|3R
|
|RC Lens
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2013/14
| Europa League
|2Q
|
|Dacia Chisinau
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U) ||rowspan="7"|11.5
|-
|
|
|3Q
|
|Rode Ster Belgrado
|3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|PO
|
|Skënderbeu Korçë
| 1-1 (7-6 ns)||1-0 (T)|| 0-1 nv (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|PFK Ludogorets
|1-2|| 0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|PSV
|1-2|| 0-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|GNK Dinamo Zagreb
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || 2R ||  || Olympique Lyonnais ||0-1|| 0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 3Q ||  || RNK Split ||0-2|| 0-2 (U)|| 0-0 (T) ||0.5
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 40.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Tsjornomorets Odessa
Tsjornomorets Odessa